Мерц () — німецьке прізвище:

Відомі носії 

 Іван Мерц (1896—1928) — католицький святий з Хорватії.
 Йоган Каспар Мерц (1806—1856) — австро-угорський гітарист і композитор.
 Карл Мерц — львівський архітектор кінця XVIII — початку XIX століття.
 Клаус Мерц (нар. 1945) — швейцарський письменник, поет.
 Маріо Мерц (1925—2003) — італійський художник.
 Фрідріх Мерц (нар. 1955) — німецький юрист і політик.
 Ганс-Рудольф Мерц (нар. 1942) — 161-й президент Швейцарії.
 Ксавер Мерц (1913—1945) — німецький офіцер.